Хуа́н Липи́н (, родился в январе 1972 года) — бывший китайский гимнаст, судья в спортивной гимнастике.

Карьера 
С 1978 года Хуан Липин выступал на соревнованиях как любитель, с 1985 года входил в состав китайской команды по спортивной гимнастике Хубэй. В 1993 году принимал участие в соревнованиях на чемпионате КНР по спортивной гимнастике, где был первым в многоборье, на перекладине и на брусьях. Выигрывал несколько чемпионатов мирапо спортивной гимнастике в командных соревнованиях и в личном первенстве. В 1996 году на летних Олимпийских играх в Атланте завоевал серебряную медаль, финишировал шестым в упражнениях на брусьях.

С 1996 года работал судьей в соревнованиях по спортивной гимнастике.

На летних Олимпийских играх 2008 в Пекине во время церемонии открытия Хуан произносил олимпийскую клятву судей на Пекинском национальном стадионе.

Литература 
 Wallechinsky, David and Jaime Loucky (2008). «Gymnastics (Men)». In The Complete Book of the Olympics: 2008 Edition. London: Aurum Press, Limited. Стр. 682, 699.

Ссылки 
 Хуан Липин (параллельные брусья)

Родившиеся в 1972 году
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Гимнасты Китая
Чемпионы мира по спортивной гимнастике